Чемпионат России по футболу 1998 года — 7-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул защитил московский «Спартак». Второе место занял московский ЦСКА, третье место занял московский Локомотив. Таким образом, все медали чемпионата завоевали только московские клубы; подобное было 2-м таким случаем в чемпионатах России.

Участники 

 Перед началом сезона «Торпедо-Лужники» вернуло себе прежнее название — «Торпедо».

Ход турнира 

 «Зенит» под руководством Анатолия Бышовца по ходу чемпионата лидировал с отрывом в пять очков, уверенно занимал первое место после первого круга, однако в связи с уходом тренера в сборную страны, потерял свою игру и не смог занять даже призового места.
 По итогам первого круга ЦСКА (Москва) занимал лишь 14-е место, однако во втором круге выиграл 14 матчей, проиграв лишь однажды — в 18-м туре, после чего последовала серия из 12 побед подряд, ставшая рекордной для чемпионатов России. Также команда впервые в чемпионатах России одолела московский «Спартак».
 «Тюмень» поставила антирекорды лиги: по количеству набранных очков — всего 8, количеству пропущенных мячей — 89, худшей разнице мячей, числу поражений — 26 (при этом ничья в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в последнем туре не позволила тому занять 4-е место).
 Олег Веретенников с большим отрывом победил в споре бомбардиров.
 По итогам сезона высшую лигу покинули «Тюмень» и «Балтика». На их место пришли «Сатурн» (Раменское) и «Локомотив» (Нижний Новгород).
 На чемпионате мира 1998 во Франции принимал участие один игрок высшего дивизиона — нигериец Августин Эгуавон из «Торпедо».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших»

Вратари 
 Александр Филимонов («Спартак»)
 Руслан Нигматуллин («Локомотив»)
 Андрей Новосадов («ЦСКА»)

Защитники 
 Дмитрий Парфёнов («Спартак»), Евгений Варламов (ЦСКА), Игорь Чугайнов («Локомотив»), Андрей Соломатин («Локомотив»)
 Валерий Минько (ЦСКА), Андрей Кондрашов («Зенит»), Евгений Бушманов («Торпедо», «Спартак»), Дмитрий Хлестов («Спартак»)
 Александр Шмарко («Ротор»), Дмитрий Ананко («Спартак»), Максим Боков (ЦСКА), Олег Корнаухов (ЦСКА)

Полузащитники 
 Сергей Семак (ЦСКА), Егор Титов («Спартак»), Илья Цымбаларь («Спартак»), Андрей Тихонов («Спартак»)
 Валерий Есипов («Ротор»), Алексей Смертин («Уралан»), Игорь Яновский («Алания»), Василий Баранов («Балтика», «Спартак»)
 Дмитрий Хомуха (ЦСКА), Александр Куртиян («Зенит»), Алексей Игонин («Зенит»), Юрий Дроздов («Локомотив»).

Нападающие 
 Олег Веретенников («Ротор»), Олег Терёхин («Динамо»)
 Заза Джанашия («Локомотив»), Юрий Матвеев («Ростсельмаш»)
 Александр Панов («Зенит»), Владимир Кулик (ЦСКА)

Призы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 1998